Nikolai Sorokin ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Jewgenjewitsch Sorokin (1952–2013), sowjetisch-russischer Schauspieler, Regisseur und Politiker
 Nikolai Wassiljewitsch Sorokin (1846–1909), russischer Pilzkundler
 Nikolai Wladimirowitsch Sorokin (* 1982), russischer Handballspieler